Greco ima više značenja:
 Greco, Cosenza
 Greco, Palermo